Кењац се може односити на:

 „Кењац“, филм режисера Антонија Нуића

у нестандардном говору:
 у хравтском језику и међу Херцеговцима локална реч за „магарац“
 у београдском жаргону „слабић, бескарактеран мушкарац“

Извори